

Cinema 
The Signal – cortometraggio del 1913 diretto da George Lessey
The Signal – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Signal – film del 2007 diretto da David Bruckner, Dan Bush e Jacob Gentry
The Signal – film del 2014 diretto da William Eubank

Musica 
The Signal – album del 2007 di Urthboy 
The Signal – album del 2007 di Sandra Nasić